Il campionato europeo di pallavolo femminile Under-21 è una competizione pallavolistica, organizzata dalla CEV, per squadre nazionali europee, riservata a giocatrici con un'età inferiore ai 21 anni.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni